Ново-Александровка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ново-Александровка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ново-Александровка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ново-Александровка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Ново-Александровка — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ново-Александровка — упразднённое село в Симферопольском районе, включённое в состав села Софиевка.
 Ново-Александровка — прежнее название села Александровка в Симферопольском районе.
 Ново-Александровка — прежнее название села Красновка в Симферопольском районе.

См. также 
 Новоалександровка
 Новая Александровка
 Ново-Александрово
 Новоалександровский
 Новоалександровское
 Александровка